Том Холланд: Холланд, Том (род. 1943) — американский актёр кино и телевидения, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Холланд, Том (род. 1968) — английский писатель и историк.
 Холланд, Том (род. 1996) — английский актёр.

См. также